Test-driven development – technika tworzenia oprogramowania;
 Time Division Duplex – sposób rozdzielenia transmisji przeprowadzanych w kierunku stacji bazowej oraz w kierunku terminali za pomocą jednego zakresu częstotliwości;
 Telecommunications device for the deaf – dalekopis, elektroniczne urządzenie do komunikacji tekstowej za pośrednictwem linii telefonicznej, przeznaczone dla osób z upośledzeniem słuchu lub mowy.